Тэйдж Томпсон (; род. 30 октября 1997, Финикс) — американский хоккеист, центральный нападающий клуба «Баффало Сейбрз» и сборной США по хоккею.

Карьера

Клубная 
На студенческом уровне в течение двух сезонов играл за команду «ЮКонн Хаскиз», которая представляет Коннектикутский университет; по итогам сезона 2015/16 он заработал 32 очка (14+18), став при этом вторым бомбардиром команды и лидером команды по заброшенным шайбам.

На драфте НХЛ в 2016 году был выбран в 1-м раунде под общим 26-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». Он продолжил свою карьеру в «Коннектикуте», где также заработал за сезон 32 очка (19+13), став при этом одним из лидеров среди игроков по итогам сезона. 7 марта 2017 года подписал с «Сент-Луисом» трёхлетний контракт новичка и был переведён в фарм-клуб команды «Чикаго Вулвз».

Дебютировал в НХЛ 4 октября 2017 года в матче с «Питтсбург Пингвинз», закончившийся победой «Блюз» в овертайме со счётом 5:4. 20 декабря в матче с «Эдмонтон Ойлерз» забросил свою первую шайбу в НХЛ, а «Эдмонтон» выиграл матч со счётом 3:2.

1 июля 2018 года был обменян в «Баффало Сейбрз» вместе с двумя другими игроками..

5 октября 2020 года подписал новый трёхлетний контракт с «Баффало».

Сезон 2021/22 стал прорывным в его карьере, играя в первом звене он заработал за сезон 68 очков (38+30). Он оформил за сезон шесть дублей и один хет-трик. Его первый хет-трик был оформлен 19 февраля 2022 года в матче с «Колорадо Эвеланш», который закончился победой «лавин» со счётом 5:3.

31 августа 2022 года продлил контракт с клубом на семь лет. 31 октября 2022 года набрал 6 очков (3+3) в игре против «Ред Уингз» (8:3). 7 декабря 2022 года в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (9:4) забросил 5 шайб и сделал одну передачу, 4 шайбы забил в первом периоде за 11 минут и 8 секунд. Томпсон стал вторым в истории американцем после Марка Павелича в 1983 году, забросившим 5 шайб в одном матче НХЛ. Североамериканцы забрасывали 5 шайб в одном матче последний раз в 1996 году, когда это удалось канадцу Марио Лемьё. 3 января 2023 года сделал хет-трик в ворота «Вашингтона», включая победную шайбу в овертайме (5:4 ОТ).

Международная 
В составе юниорской сборной играл на ЮЧМ-2015, на котором американцы завоевали золотые медали. На турнире заработал 1 очко за голевую передачу.

В составе молодёжной сборной играл на МЧМ-2017, на котором американцы стали чемпионами мира. На турнире заработал 5 очков (1+4).

В составе сборной США играл на ЧМ-2018 и ЧМ-2021, став дважды бронзовым призёром в составе американской команды.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Коннектикут Хаскис» (хоккей)
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Рочестер Американс»